Aloha From Hell, grup de rock alternatiu d'Aschaffenburg, a Alemanya
 Action for Happiness, moviment a favor de la felicitat en el món, originari del Regne Unit
 Archivum Franciscanum Historicum, revista científica sobre història de la religió
 Adaptive Frequency-hopping, mètode d'espectre eixamplat per salt de freqüència utilitzat a Bluetooth